Biot es una comuna francesa, situada en el departamento de Alpes Marítimos, de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 

 INSEE

Localidades de Alpes Marítimos